Близниченко Андрій Омелянович (1888—1937) — радянський партійний та профспілковий діяч, залізничник, заступник народного комісара шляхів сполучення Української СРР, представник залізничної місії СРСР у Німеччині.
 Близниченко Леонід Андрійович (1912—1972) — мовознавець, кандидат філологічних наук (1957), учасник 2-ї світової війни.

Див. також 
 Блізніченко